Córrego Vermelho é a denominação de um curso hídrico do estado do Rio de Janeiro, entre os municípios de Trajano de Morais e Conceição de Macabu. Faz parte da Bacia Hidrográfica do Rio Macabu e é contribuinte do Rio Carukango.

Fonte

GOMES, Marcelo Abreu. Geografia Física de Conceição de Macabu. Conceição de Macabu. Gráfica e Editora Poema, 1998.

Vermelho
Geografia de Trajano de Moraes
Geografia de Conceição de Macabu